Keep On Loving You:

 «Keep On Loving You» — песня американской рок-группы REO Speedwagon.
 Keep On Loving You — студийный альбом американской кантри-певицы Рибы МакИнтайр.